Будинок зі шпилем (Харків)
 Будинки зі шпилем (Луганськ)
 Будинки зі шпилем (Маріуполь)